David Hill est un patronyme pouvant faire référence à :

Politiciens 
 , conseiller politique britannique ;  
 David Hill (1809–1850), homme politique américain, fondateur de la ville de Hillsboro, Oregon ;  
 David B. Hill (1843–1910), homme politique américain, gouverneur de New York 1885–1891, sénateur américain de New York 1892–1897 ;  
 David Jayne Hill (1850–1932), universitaire américain, diplomate et auteur, secrétaire d'État adjoint américain 1898–1903.

Sportifs 
 David Hill (1915-1974), joueur de cricket guyanais ;  
  (fl. 1881–1882), joueur de football international écossais (Rangers et Écosse) ;  
 David Hill (1881-1928), footballeur international écossais (Third Lanark et Écosse) ;  
 David Hill, footballeur anglais de Bradford City ;  
 David Hill (actif de 1967 à 1978), joueur de la ligue britannique de rugby (Wigan et Grande-Bretagne) ;  
 David Hill (1954-), joueur de football américain (Detroit Lions) ;  
 David Hill (1977-), joueur de football américain ;  
 David Hill (1978-), joueur de rugby néo-zélandais ;  
 David Hill, nageur paralympique britannique.

Domaine artistique 
 David Octavius Hill (1802–1870), peintre écossais et activiste artistique ;  
 David Hill (né en 1942), auteur néo-zélandais de fiction ;  
 David Hill, producteur exécutif américain de télévision, principalement avec l'organisation Fox ;  
 David Hill (né en 1957), chef de chœur et organiste britannique ;  
 David Hill (actif depuis 1994), ancien membre du groupe Ballistic Brothers et fondateur du label Nuphonic ;  
 David Hess (alias David Hill, 1936-2011), acteur, chanteur et auteur-compositeur américain ;  
 David Hill, auteur-compositeur ;   
 David Hill, poète ;    
 David Hill, scénariste ;  
 David Hill, acteur ;  
 David Hill, historien de l'art.

Autres personnalités 
 David Hill (1840–1896), missionnaire méthodiste wesleyen en Chine ;  
 David Hill (1745–1790), chef Mohawk ;  
 David Haworth Hill (1851-1926), fonctionnaire et philatéliste australien d'origine britannique ;  
 David Keynes Hill (1915–2002), physiologiste britannique ;  
 Tex Hill (David Lee Hill, 1915–2007), pilote de chasse américain et as de l'aviation né en Corée ;  
 David Hill (né en 1946), homme d'affaires australien.

Voir également 
 Médaille David Octavius Hill, un prix de photographie créé en 1955